

Persone 
 Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) – scrittrice, fotografa e giornalista svizzera
 James Schwarzenbach (1911-1994) – politico svizzero

Geografia

Austria

Comuni 
 Schwarzenbach – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Schwarzenbach an der Pielach – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Schwarzenbach – frazione di Dienten am Hochkönig, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Schwarzenbach – frazione di Opponitz, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Schwarzenbach – frazione di Schweiggers, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Schwarzenbach – frazione di Trieben, città nel distretto di Liezen (Stiria)
 Schwarzenbach – frazione di Uttendorf, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Schwarzenbach am Größing – ex comune ora frazione di Weißkirchen in Steiermark, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Schwarzenbach an der Gölsen – frazione di Sankt Veit an der Gölsen, comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Schwarzenbach – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Schwarzenbach am Wald – città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Schwarzenbach an der Saale – città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Schwarzenbach – ex comune ora frazione di Burgthann, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Schwarzenbach – frazione di Halver, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Schwarzenbach – frazione di Homburg, città nel circondario del Saarpfalz (Saarland)
 Schwarzenbach – frazione di Lindlar, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Schwarzenbach – ex comune ora frazione di Nonnweiler, comune nel circondario di Sankt Wendel (Saarland)

Repubblica Ceca 
 Schwarzenbach – antico nome tedesco di Černá u Kraslic, ex comune ora frazione della città di Kraslice nel distretto di Sokolov (Karlovy Vary)
 Schwarzenbach – antico nome tedesco di Černava, comune nel distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Slovacchia 
 Schwarzenbach – antico nome tedesco di Šarišské Čierne, comune nel distretto di Bardejov (Prešov)

Slovenia 
 Schwarzenbach – antico nome tedesco di Črna na Koroškem, comune (Carinzia)

Svizzera 
 Schwarzenbach – ex comune ora frazione di Beromünster, comune nel distretto di Sursee (Canton Lucerna)

Pagine correlate 
 Schwarzbach